Die Prva Liga RS 2005/06 war die insgesamt elfte Saison der Republika Srpska und die vierte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 13. August 2005 und endete am 11. Juni 2006.

Meister wurde der FK Borac Banja Luka, der damit den sofortigen Wiederaufstieg schaffte.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2006/07 auf, während die letzten zwei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2005
Fußballsaison 2005/06